SDHK kan syfta på:
 SDHK – ett numera digitalt register över de svenska medeltidsbreven, se Svenskt Diplomatariums huvudkartotek
 SDHK – en specialklubb under Svenska Kennelklubben, se Svenska Dvärghundsklubben